Farrenc est un patronyme d'origine française notamment porté
 par une famille de musiciens français du  : 
 Aristide Farrenc (1794-1865), flûtiste, musicologue et éditeur de musique, époux de Louise Farrenc ;
 Louise Farrenc (né Jeanne-Louise Dumont, 1804-1875), compositrice, pianiste et professeure, épouse d'Aristide Farrenc ;
 Victorine Farrenc (1826-1859), pianiste et compositrice, fille d'Aristide et Louise Farrenc ;
 Césarie Farrenc (née Césarie Gensollen, 1802-1875), femme de lettres française. 

Patronyme français